Kráska a zvíře může být:

 Kráska a zvíře (pohádka) – jedna z nejstarších indo-evropských pohádek (ATU 425C), kterou poprvé písemně vydala francouzská spisovatelka Jeanne Marie Le Prince de Beaumont 

filmy a seriály
 Kráska a zvíře (film, 1946) – francouzský film z roku 1946 režiséra Jeana Cocteaua
 Kráska a zvíře (film, 1991) – americký animovaný film z roku 1991 režiséra Kirka Wise
 Kráska a zvíře (film, 2014) – francouzský film z roku 2014 režiséra Christopha Ganse
 Kráska a zvíře: vánoční příběh – americký animovaný film z roku 1999 
 Kráska a zvíře (seriál) – americký televizní seriál z roku 2012
 Kráska a zvíře (film, 2017) – americký film z roku 2017 režiséra Billa Condona

knihy
 Kráska a zvíře (Hrubín) – dětská báseň a později i divadelní hra Františka Hrubína
 Kráska a zvíře – americká dětská kniha Walta Disneyho
 Kráska a zvíře – princezny – pohádková kniha Carmen Guerra

divadlo
 Kráska a zvíře (divadelní hra) – divadelní hra Jeana Cocteaua

v hudbě
 Kráska a zvíře (opera, Glass) – opera amerického hudebního skladatele Philipa Glasse
 Kráska a zvíře (opera, Ištván) – opera českého hudebního skladatele Miloslava Ištvana
 Kráska a zvíře (muzikál) – německý muzikál, autor Martin Doepke
 Kráska a zvíře (album) – česká gramodeska zpěváka Petra Nováka z roku 1976

Související článek 
 Kráska a netvor
 Panna a netvor
 Beauty and the Beast (seriál, 1987), americký televizní seriál z let 1987-1990